Coventry je lahko:
 Coventry, Anglija
 Coventry, Connecticut
 Coventry, New York
 Coventry, Rhode Island 
 Coventry, Vermont
 Coventry, Pensilvanija
 Coventry Township, Summit County, Ohio
 HMS Coventry - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice